Mistrzostwa świata w judo – mistrzostwa organizowane obecnie każdego roku, z wyjątkiem lat olimpijskich przez Międzynarodową Federację Judo. Pierwsze zawody odbyły się w 1956 roku w Tokio. Do 1986 roku mężczyźni i kobiety rywalizowali w oddzielnych mistrzostwach. W 1987 roku rozegrano pierwsze zawody obu płci. Natomiast w 2008 roku oddzielnie zorganizowano zawody kategorii otwartej.

Edycje

Tabela medalowa

Mężczyźni 
Stan po MŚ 2019.

Kobiety 
Stan po MŚ 2019.

Wszystkie 
Stan po MŚ 2019.

Polskie medale

Linki zewnętrzne 
 Lista mistrzostw 

Mistrzostwa świata w judo